Verdrag van Lambeth (1212), verdragen van Jan zonder Land met Reinoud van Dammartin, voormalige graaf van Boulogne, en Ferrand van Portugal, graaf van Vlaanderen;
 Verdrag van Lambeth (1217), verdrag tussen Willem de Maarschalk, in naam van Hendrik III van Engeland, en Lodewijk VIII van Frankrijk